Devils Elbow ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Devils Elbow (Kalifornien)
 Devils Elbow (Michigan)
 Devils Elbow (Missouri)

ist der Name 
 eines Tumulus auf der Isle of Man sh. Corvalley Cairn